Fire and Ice (filme) - longa-metragem em animação criada em 1983 por Ralph Bakshi e Frank Frazetta
Fire and Ice (poema) - um dos poemas mais populares do estadunidense Robert Frost
Fire & Ice - álbum do guitarrista de metal neoclássico Yngwie J. Malmsteen

Veja também 
Ice on Fire - álbum do cantor e compositor britânico Elton John

Desambiguação